HF est un sigle, qui signifie :
 Haute fréquence,
 la HF est une gamme d'ondes radio ;
 acide fluorhydrique, fluorure d'hydrogène ;
 Hartree-Fock, une méthode de calcul de structure électronique (mécanique quantique) ;
 Horda Frenetik, un groupe de supporters du FC Metz ;
 homme/femme (dans une offre d'emploi) ;
 Haut Fait, un système mis en place sur certain jeux vidéo ou plateforme tels que WoW ou steam ;
 Have Fun, dans les jeux ou jeux vidéo. Souvent annoncé à son adversaire en début de partie pour garantir un jeu fair-play  (gl hf = Good Luck and Have Fun) ;
 Hedge fund, fonds de gestion alternative ;
 Heure Française.
 Heure Fraiche

HF est une code qui signifie :
 Arrondissement de Herford, immatriculation en Allemagne ;
 District de Hartberg-Fürstenfeld, immatriculation en Autriche.

Hf est un symbole, qui signifie :
 Hafnium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.

Formule brute